World Trade Center eller Trade Center kan syfta på:

 World Trade Center – ett byggnadskomplex på Södra Manhattan i New York, USA.
 World Trade Center (film) – en amerikansk dramafilm från 2006
 World Trade Center (Sverige) – en benämning på kontorsbyggnader med World Trade Centers namn i Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Växjö och Karlskrona
 World Trade Center, Stockholm – en kontorsbyggnad vid Klarabergsviadukten i Stockholm
 Trade Center (Halmstad) –  en skyskrapa i Halmstad
 World Trade Centers Association – en organisation